Коулмен, Питер ():
  (1919—1997) — первый генеральный прокурор Американского Самоа (1955—1956), губернатор Американского Самоа (1956—1961, 1978—1985 и 1989—1993), Верховный комиссар Подопечной территории Тихоокеанские острова (1976—1977), председатель Республиканской партии Американского Самоа (1985—1988).
  (1928—2019) — австралийский журналист, писатель и политик: заместитель казначея Нового Южного Уэльса (1975—1976), Главный секретарь Нового Южного Уэльса (1976), лидер оппозиции Нового Южного Уэльса (1977—1978), лидер  (1977—1978), Администратор острова Норфолк (1979—1981).